Hermann Abels ist der Name folgender Personen:

* Hermann Abels (Meteorologe) (1846–1929), Meteorologe
 Hermann Abels (Journalist) (1855–1932), deutscher Journalist, Chefredakteur und Heimatforscher
 Hermann Abels (Kunsthändler) (1892–1956), deutscher Kunsthändler